West Bend – città dell'Iowa
West Bend – città del Wisconsin